Criado (portugiesisch/spanisch für „Diener“, „Dienstbote“, „Knecht“) steht für:

 Criado (Timor), jugendliche Helfer alliierter Soldaten auf Timor im Zweiten Weltkrieg

Criado ist der Name folgender Personen:

 Borja Criado (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Caroline Criado-Perez (* 1984), britische Journalistin und Feministin
 Vasco da Gama (Unabhängigkeitsaktivist) (* 1965 oder 1966), osttimoresischer Kampfname (Kampfname)